Nairn – miasto w Szkocji
 Nairn – rzeka w Szkocji
 Nairn (Nairnshire) – historyczne hrabstwo w Szkocji